

Прізвище 

 Гарольд Майнер (; 1971) — американський баскетболіст, захисник
 Джей Глен Майнер (; 1932—1994) — американський інженер розробник мікросхем.
 Джон Майнер (; 1965) — канадський хокеїст, нападник.
 Рейчел Майнер (; 1980) — американська акторка.
 Стів Майнер (; 1951) — американський режисер та продюсер.

Топонім 

 Майнер () — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США.
 Майнер (Алабама) — переписна місцевість в окрузі Джефферсон, штат Алабама, США.